Lew Childre sr., ook wel Doc Childre en Doctor Lew (1901-1961), Amerikaans onemanshow countrymusicus
 Lew Childre jr. (?-1977), Amerikaans zakenman in hengelsportartikelen
 Lew Childre (HeartMath Institute) (7 september ?), eveneens Doc Childre genoemd, Amerikaans ontwikkelingspsycholoog en oprichter van het HeartMath Institute